Scorched steht für:

 Scorched, Originaltitel von Abgezockt!, englischer Film von Gavin Grazer aus dem Jahr 2003
 Scorched 3D, ein Computerspiel

Siehe auch:
 Scorched Earth